North of Fifty-Three (o North of 53) – cortometraggio del 1912 diretto da Tony O'Sullivan (Anthony O'Sullivan)
North of 53 – cortometraggio del 1914 diretto da Jay Hunt
North of Fifty-Three (o North of 53) – film del 1917 diretto da Richard Stanton e William Desmond Taylor